Jacob Wallenberg (1746-1778) – religioso e scrittore svedese
Jacob Wallenberg (1892-1980) – banchiere svedese
Jacob Wallenberg (1956) – banchiere e industriale svedese